Вологда-Чеваката в сезоне 2011/2012 — статистика выступлений и деятельность клуба в Премьер-лиге Чемпионата России по баскетболу среди женщин в сезоне 2011/2012.

Итоги прошедшего сезона (2010/2011) 
По итогам сезона в Премьер-лиги команда Вологда-Чеваката заняла 5-е место, что дало право участвовать в европейском клубном турнире — Кубке Европы. В розыгрыше Кубка России не прошла групповой этап. В Кубке Европы дошла до 1/2 финала, где уступила  «Аррасу».
По окончании сезона лучшими в составе были признаны следующие баскетболистки:

«больше всех очков» —  Джессика Дэвенпорт (398 очка, 17,3 в среднем за игру) ;

«лучшая при 2-ох очковом попадании» —  Джессика Дэвенпорт (56,2 %);

«лучшая при 3-х очковом попадании» —  Елена Волкова (47,6 %);

«лучшая реализация штрафных бросков» — Елена Данилочкина (90,0 %);

«лучшая по атакующим передачам» —  Лори Мор (86, 3,7 в среднем за игру);

«лучшая по подборам» —  Джессика Дэвенпорт (204, 8,9 в среднем за игру).

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

Движение команды по турам

Таблица чемпионата перед стадией плей-офф

Плей-офф чемпионата России

1/4 финала 1 : 2

1/2 финала за 5 место 2:0

Финал за 5 место 0:2

Кубок России

Группа «А»

1/4 финала 
 Первый матч

 Ответный матч

Кубок Европы FIBA

Группа «E» 
 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

1/8 финала 
 Первый матч

 Ответный матч

1/4 финала 
 Первый матч

 Ответный матч

1/2 финала 
 Первый матч

 Ответный матч

Вологда-Чеваката — 2

Кубок Кузина 
Данное соревнование является отборочным турниром к основной сетке Кубка России
 Группа А  (4-6.09.2011, Иваново)

 Группа Г  (14-16.09.2011, Иваново)

Молодежное первенство Чемпионата России 

• указываются игроки «Вологда-Чеваката»

Финал Восьми 
1/4 финала

Хронология событий 
 июнь 2011 г. На Чемпионате Европы по баскетболу в Польше сборная России заняла первое место. В составе «золотой» команды играла — Елена Данилочкина, игрок «Вологда-Чеваката»(2010—2011).Также Елена была признана самым ценным игроком Чемпионата Европы 2011.

 09 июля 2011 г. по результатам жеребьевки, состоявшейся в Мюнхене, определились соперники «Вологда-Чеваката» в группе «E» Кубка Европы. Ими стали:  Сису,  Синт-Кателейне-Вавер,  Аррас (прошлогодний финалист)

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2011/2012
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2011/2012
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2011/2012
 Суперлига А

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на оф. сайте Российской Федерации баскетбола

2012 год в баскетболе
2011/2012